El Campionat Mundial de Ral·lis 1993 va començar el 21 de gener amb la 61a edició del ral·li de Monte-Carlo i va finalitzar amb el Gal·les el 24 de novembre. El pilot Juha Kankkunen va guanyar el campionat i el segon classificat va ser François Delecour a més de 20 punts. El calendari es va reduir a tretze curses per l'eliminació a darrera hora del ral·li de Costa d'Ivori.

Puntuació

Referències 

1993
Competicions esportives del 1993